Uniwersytet Malaya – uczelnia wyższa w Malezji
Malaya – dziennik na Filipinach 
Malaya – film